44-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1999 Ballon d’Or)»
21 декабря 1999 года

Золотой мяч: 
 Ривалдо

(первый раз)

< 43-я Церемонии вручения 45-я >		
Золотой мяч 1999 года (фр. 1999 Ballon d’Or) — 44-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Церемония прошла 21 декабря 1999 года. Обладателем награды стал бразильский нападающий «Барселоны» Ривалдо. Он стал вторым бразильским футболистом (после Роналдо в 1997 году) и третьим игроком «Барселоны» (после Луиса Суареса в 1960, Йохана Кройфа в 1973, 1974 и Христо Стоичкова в 1994 годах) - обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 19 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 																	

 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1999 																	
																	
																	
																	
Золотой мяч (France Football)																	
Футбол в Европе в 1999 году